Ione puede referirse a:

  Ione, género de crustáceos isópodos;
  Ione, género de orquídeas;
  Ione, ópera de Errico Petrella; o
  Ione, célebre marcha fúnebre incluida en la ópera antes citada.

Lugares 
 Ione, ciudad de California, Estados Unidos;
 Ione, ciudad en el condado de Morrow en Oregón, Estados Unidos.
 Ione, pueblo en el condado de Pend Oreille, Washington, Estados Unidos.
 Ione, área no incorporada, en el condado de Nye, Nevada, Estados Unidos.